

Fisica 
 Forza peso – forza che un campo gravitazionale esercita su un corpo avente massa
 Peso – oggetto dotato di massa e sottoposto a gravità
 Peso – termine usato colloquialmente (e impropriamente) per riferirsi alla massa

Biologia 
 Peso corporeo
 Peso corporeo umano

Geografia 
 Peso da Régua – municipio del distretto di Vila Real (Portoghese)
 Monte Peso Grande - montagna delle Prealpi Liguri

Monete 
Come moneta di origine spagnola, il peso (plurale pesos) è usato sia Spagna sia in molti stati sud americani; in genere equivale a 100 centavos.

 Peso – moneta
 Peso (Spagna) – moneta d'argento spagnola diffusa nelle colonie del Nuovo Mondo nel XVIII secolo
 Peso argentino – valuta corrente in Argentina
 Peso boliviano – valuta fuori corso in Bolivia, sostituita dal boliviano
 Peso cileno – valuta corrente in Cile
 Peso colombiano – valuta corrente in Colombia
 Peso cubano – valuta corrente a Cuba
 Peso dominicano – valuta corrente nella Repubblica Dominicana
 Peso filippino – valuta corrente nelle Filippine
Peso honduregno – valuta fuori corso in Honduras, sostituito dal lempira
 Peso messicano – valuta corrente in Messico
 Peso uruguaiano – valuta corrente in Uruguay

Esiste anche il:
 peso monetario, un pezzo di metallo utilizzato per verificare la massa delle monete.

Scienza delle costruzioni 
 Peso proprio – peso della struttura edilizia

Sport 
 Getto del peso
 Peso (sollevamento pesi) – oggetto sollevato nel sollevamento pesi.

Musica 
 Peso – singolo di ASAP Rocky del 2011.

Altri progetti